Sicarius — род пауков в семействе Sicariidae. В 2017 году род Hexophthalma был отделен от Sicarius; как в настоящее время описано, Sicarius является родным для Южной Америки с одним видом, найденным в Центральной Америке. Sicarius является одним из трех родов в семействе Sicariidae. Яд этого вида, по-видимому, менее опасен, чем яд двух других видов, Hexophthalma и Loxosceles.

Среда обитания и внешний вид 
Sicarius — это пустынные и сухопутные пауки, обитающие в южном полушарии в Южной Америке (единственное исключение — центральноамериканский S. rugosus), известные прежде всего своей способностью к самозакапыванию. У всех шесть глаз, расположенных в три группы по две (диады). Sicarius напоминает крабовых пауков семейства Thomisidae и членов семейства Homalonychidas. Тем не менее, у sicarius отсутствует характерная скрипичная маркировка соответствующих пауков-отшельников. Отдельные сикарии могут жить до 15 лет, что делает их одними из самых долгоживущих пауков-аранеоморф (некоторые тарантулы могут жить более 20-30 лет). Могут очень долго обходиться без пищи и воды.

Пауки Sicarius имеют длину от одного до двух дюймов. Самки производят мешочки с яйцами, покрытые смесью песка и шелка

Таксономия 
Род Sicarius был основан Валькенером Шарлем в 1847 году с единственным видом S. thomisoides. Число видов, помещенных в род, увеличилось в 2017 году, когда филогенетическое исследование показало, что южноафриканские виды Sicarius были различны, для них был выделен род Hexophthalma. Виды, остающиеся в Sicarius, найдены в Южной Америке, с одним видом из Центральной Америки.

По состоянию на июль 2018 года Всемирный каталог пауков включал следующие виды

 Sicarius andinus Magalhães, Brescovit & Santos, 2017 — Peru
 Sicarius boliviensis Magalhães, Brescovit & Santos, 2017 — Bolivia, Peru, Brazil, Paraguay
 Sicarius cariri Magalhães, Brescovit & Santos, 2013 — Brazil
 Sicarius crustosus (Nicolet, 1849) — Chile
 Sicarius diadorim Magalhães, Brescovit & Santos, 2013 — Brazil
 Sicarius fumosus (Nicolet, 1849) — Chile
 Sicarius gracilis (Keyserling, 1880) — Ecuador, Peru
 Sicarius jequitinhonha Magalhães, Brescovit & Santos, 2017 — Brazil
 Sicarius lanuginosus (Nicolet, 1849) — Chile
 Sicarius levii Magalhães, Brescovit & Santos, 2017 — Chile, Argentina
 Sicarius mapuche Magalhães, Brescovit & Santos, 2017 — Argentina
 Sicarius ornatus Magalhães, Brescovit & Santos, 2013 — Brazil
 Sicarius peruensis (Keyserling, 1880) — Peru
 Sicarius rugosus (F. O. Pickard-Cambridge, 1899) — El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
 Sicarius rupestris (Holmberg, 1881) — Argentina
 Sicarius saci Magalhães, Brescovit & Santos, 2017 — Brazil
 Sicarius thomisoides Walckenaer, 1847 (type species) — Chile
 Sicarius tropicus (Mello-Leitão, 1936) — Brazil
 Sicarius utriformis (Butler, 1877) — Ecuador (Galapagos)
 Sicarius vallenato Cala-Riquelme, Gutiérrez-Estrada, Flórez-Daza & Agnarsson, 2017 — Colombia
 Sicarius yurensis Strand, 1908 — Peru, Chile
 Sicarius albospinosus = Hexophthalma albospinosa (Purcell, 1908)
 Sicarius damarensis = Hexophthalma damarensis (Lawrence, 1928)
 Sicarius dolichocephalus = Hexophthalma dolichocephala (Lawrence, 1928)
 Sicarius hahni = Hexophthalma hahni (Karsch, 1878)
 Sicarius spatulatus = Hexophthalma spatulata (Pocock, 1900)

Примечания

Ссылки 

Пауки